Obwaldner Zeitung ist der Name folgender Zeitungen:

 Obwaldner Zeitung (bis September 2016: Neue Obwaldner Zeitung), Regionalausgabe der Luzerner Zeitung, Schweizer Tageszeitung
 Obwaldner Wochen-Zeitung, Schweizer Wochenzeitung (1862 bis 1873), ab Dezember 1865 unter dem Titel Obwaldner Zeitung

Siehe auch:
 Obwalden und Nidwalden Zeitung (ONZ), Schweizer Zeitung (2010 bis 2012)